

Persone 
 Cri-Zelda Brits – crickettista sudafricano
 Grant Brits – nuotatore australiano
 Okkert Brits – ex astista sudafricano
 Schalk Brits – rugbista sudafricano

Altro 
 Brits – città del Sudafrica
 BRIT Award (anche noti come BRITs) – premi musicali conferiti dalla British Phonographic Industry

Pagine correlate 
 Brit